Никола́й Петро́вич Попо́в:
 Попов, Николай Петрович (1928—1989) — советский передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда.
 Попов, Николай Петрович (1893—1960) — советский учёный, доктор ветеринарных наук.